Kommiss [] (vermutlich von lateinisch commissum, urspr. „anvertrautes Gut“, dann „Heeresvorräte“) bezeichnet:

 Heeresvorräte und Heeresvorratsversorgung, siehe Vorratshaltung 
 umgangssprachlich Militär, Wehrmacht, Bundeswehr

Siehe auch